Municipio de Hooker puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hooker (condado de Dixon, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Dixon.
 Municipio de Hooker (condado de Gage, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Gage.